El Masters de Cincinnati 2009, també conegut com a Western & Southern Financial Group Masters and Women's Open 2009, és un esdeveniment de tennis sobre pista dura. En categoria masculina pertanyia als Masters 1000 de la ATP i es va disputar entre el 15 i el 23 d'agost de 2009, i en categoria femenina pertanyia als Premier Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 8 i el 16 d'agost. La 108a edició del torneig es va celebrar al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009